Сенед — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези.

 Сенед — єгипетський фараон (правив близько 2790-2766 років до н. е.)